Сіліква —  римська срібна монета.
  Сіліква —  римська вагова одиниця.
  Сіліква —  італійська комуна на  Сардинії.
  Motorola Siliqua — модель  мобільного телефону

У біології 

 Siliqua — рід  двостулкових молюсків з родини Pharidae.
 Ensis siliqua — вид  двостулкових молюсків з родини Pharidae.